Come Together – singolo dei Beatles del 1969
 Come Together – album di Ike & Tina Turner del 1970
 Come Together – singolo dei Primal Scream del 1990
 Come2gether – singolo dei Crystal Method del 1997
 Come Together – album dei Third Day del 2001
 Come Together – singolo dei Move del 2001
 Come Together – singolo degli Echosmith del 2013
 Come Together – singolo dei Now United del 2020